Suschitz ist der Name folgender Orte

 Suschitz, deutscher Name der Gemeinde Sušice u Uherského Hradiště im Okres Uherské Hradiště in Tschechien
 Suschitz, deutscher Name der Gemeinde Sušice u Přerova im Okres Přerov in Tschechien

Siehe auch:
 Sušić
 Sušice (Begriffsklärung)